Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1963 ()  — 5-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1963
Эквадор
1963 год в Эквадоре